TNT ima više značenja.

 Trinitrotoluen, eksploziv
 Troponin T, protein
 TNT (TV kanal), televizijska stanica